C99 ou C.99 est un sigle qui peut faire référence à :
 C99, une évolution du langage de programmation C datant de 1999 ;
 C99, un script PHP avec lequel on peut contrôler une machine locale ;
 Caudron C.99, un bombardier léger et un avion de reconnaissance français ;
 Ouverture de la partie espagnole au jeu d'échecs ;
 La nébuleuse obscure du Sac de Charbon dans la constellation de la Croix du Sud, notée C99 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres